Ново-Семенковская волость — административно-территориальная единица в составе Калязинского уезда Тверской губернии и Ленинского уезда Московской губернии РСФСР. Существовала до 1922 года. Центром волости было сельцо Семенково, с 1920 года — деревня Квашёнки.

Образована не позднее сентября 1918 года из части селений Озерской, Белгородской и Талдомской волостей.

В июне 1920 года в составе волости было 16 сельсоветов: Андрейковский, Бабахинский, Бакшеинский, Бутырский, Волковский, Волкушинский, Игумновский, Кишкиновский, Кругловский, Кураповский, Маклаковский, Молькнинский, Никитинский, Парашинский, Шадринский, а в декабре — 8: Бобровниковский, Волковский, Игумновский, Кишкиновский, кругловский, Кураповский, Моклыгинский, Парашинский.

Постановлением президиума ВЦИК от 15 августа 1921 года волость передана в состав созданного Ленинского уезда Московской губернии.

В 1922 году Ново-Семёновская волость была объединена с Белгородской в Гражданскую волость в составе Ленинского уезда.

Волости Калязинского уезда Тверской губернии
Волости Ленинского уезда Московской губернии